Заводчик, женского рода — Заводчица:
 Заво́дчик — хозяин (владелец) какого-либо дела, завода, у кого есть свой завод или дело (например: поточный заводчик, коннозаводчик или коновод).
 Заво́дчик — человек который что-либо начинает (заводит, зачинает), затейник или заводник.
 Заводчик — человек, занимающийся разведением чистопородных животных.

Топоним

Белоруссия 
 Заводчик — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Заводчик — деревня в Осинском районе Пермского края.

См. также 
 Заводчиков